Die First Division 1938/39 war die fünfte Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Titelverteidiger APOEL Nikosia.

Modus 
Sieben Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Von den 42 Spielen wurden jedoch nur insgesamt 33 Spiele ausgetragen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1938/39 auf rsssf.com

1938
Fußballsaison 1938/39